Хронологический список художественных фильмов и спектаклей, показанных по Центральному телевидению СССР в 1952 году.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Литература

Ссылки

Примечания 

Кино и театр на Центральном телевидении СССР по годам